Lebistes De Filippi,1861 - synonim rodzaju ryb Poecilia
 Lebistes Smitt 1900 - synonim rodzaju ryb Lebetus